Rogienice est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Rogienice, un village de la voïvodie de Sainte-Croix ;
 Rogienice, un village de la voïvodie de Mazovie.